Il doppio  dell'Heineken Open 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2011.

Marcus Daniell e Horia Tecău erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato insieme.
Daniell ha fatto coppia con Artem Sitak, ma ha perso nel 1º turno contro František Čermák e Christopher Kas.
Tecău ha giocato con Robert Lindstedt, ma è stato costretto al ritiro prima del match di 1º turno contro Jose Statham e Mikal Statham.

Marcel Granollers e Tommy Robredo hanno battuto in finale Johan Brunström e Stephen Huss 6–4, 7–66.

Teste di serie

  Robert Lindstedt /  Horia Tecău (ritiro per infortunio al polpaccio sinistro di Lindstedt)
  Marcel Granollers /  Tommy Robredo (campioni)

  Michael Kohlmann /  Philipp Petzschner (primo turno)
  Nicolás Almagro /  Marc López (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Heineken Open 2011
ATP World Tour 2011